Laura Muñoz puede referirse a:

 Laura Muñoz Ilundain (1970-), exgimnasta española;
 Laura Muñoz Liaño (1976-), guionista y realizadora española.